L'expression « armée impériale » renvoie à des forces armées de plusieurs pays, réels ou fictifs, à plusieurs époques :

Armées réelles 
 Armée napoléonienne
 Armée impériale française
 Armée impériale japonaise
 Histoire de l'Armée impériale japonaise
 Armée impériale russe
 l'armée impériale du Saint-Empire romain, levée directement par l'empereur, au contraire de l'armée du Saint Empire, dont la levée dépend d'un vote parlementaire.
 Armée impériale brésilienne
 Armée impériale du Mandchoukouo

Armées de fiction 
 Armée Impériale, forces armées de l'Empire galactique dans la saga Star Wars
 Armée impériale andermienne